

Lieu 
Le comté de Dufferin est un comté de la province canadienne de l'Ontario nommé en l'honneur du Marquis de Dufferin et une division de recensement dont la population était de  au recensement de 2011.
 Dufferin est une ancienne circonscription fédérale de l'Ontario de 1904 à 1925.
La terrasse Dufferin est une promenade de Québec, créée en 1879 à l'initiative du Gouverneur général du Canada, qui donne un aperçu sur le fleuve Saint-Laurent.
Dufferin est une paroisse du comté de Charlotte, située au sud-ouest du Nouveau-Brunswick.
 Dufferin est une station du métro de Toronto.

Personnes 
Lord Dufferin, né Frederick Temple Blackwood, K.P., C.P., G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., (, Florence – ),  de Dufferin puis  de Dufferin et d'Ava, fut le troisième gouverneur général du Canada de 1872 à 1878 et vice-roi des Indes de 1884 à 1888.
Dufferin Roblin, C.P., C.C., O.M., LL.D. (né le ) est un homme d'affaires et homme politique canadien.
Thomas Dufferin Pattullo (né le  et décédé le ) fut premier ministre de la Colombie-Britannique, province canadienne, de 1933 à 1941.

Homonymie de toponyme